Babai steht für:

Babai (Bardiya), Stadt im Distrikt Bardiya (Nepal)
Babai (Ghaghara), Fluss in Nepal und in Indien
Babai (2015), Spielfilm von Visar Morina

Babai ist der Name folgender Personen:
 Babai, auch Barbea († 104/5 oder 112 in Edessa), christliche Märtyrerin, siehe Sarbelius und Barbea
 Babai (Sarmate) († um 471), König der Sarmaten
 Babai der Große (* um 551; † 628), Theologe innerhalb der Assyrischen Kirche des Ostens
 László Babai  (* 1950), ungarischer Mathematiker

Siehe auch:
 Babai-Aufstand, Aufstand in der Geschichte der anatolischen Rum-Seldschuken
 Satz von Babai, mathematischer Lehrsatz